Нитриты:
 Нитриты - неорганические вещества, соли азотистой кислоты
 Органические нитриты - органические вещества, эфиры азотистой кислоты